Giba (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Carbonia-Iglesias (regio Sardinië)
 Giba (volleyballer), Braziliaans volleybalspeler